HMS Delfinen kan syfta på:

 – ett örlogsskepp i svenska flottan sjösatt 1626.
 – en galär i svenska flottan sjösatt år 1713.
 – en ubåt i svenska flottan sjösatt år 1914.
 – en ubåt i svenska flottan sjösatt år 1934.
 – en ubåt i svenska flottan sjösatt år 1961.

Se även